Kamjenica (sorbisch für „Steinbach“) steht für:

 Kamjenica, sorbischer Name von Chemnitz, Stadt in Sachsen

Siehe auch:
 Chemnitz (Fluss) (sorbisch Kamenica), Fluss in Sachsen